Galileo Ferraris (sous-marin) peut faire référence à:
 Le Galileo Ferraris est un sous-marin de la classe Pullino, en service dans la Regia Marina à partir de 1914 et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale.
 Le Galileo Ferraris est un sous-marin de la classe Archimede, en service dans la Regia Marina à partir de 1935 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.